zmiana kierunku (kursu) poruszania się:
 pojazdu kołowego (np. samochodu, motocykla, roweru)
 statku wodnego, np. jachtu: zwrot, odpadnięcie lub wyostrzenie
 statku powietrznego
 narciarza, snowboardzisty lub saneczkarza, np.
 narciarski skręt carvingowy
 narciarski skręt równoległy
 zmiana położenia przedmiotu lub ciała (np. skręt tułowia)
 element nazw medycznych
 skręt kiszek lub skręt jelit - dawniej stosowana nazwa niedrożności jelit
 skręt żołądka – ciężka choroba psów dużych ras
 popularna nazwa jointa – papierosa zawierającego susz z konopi wymieszanych z tytoniem.
 we włókiennictwie: wielkość określająca stopień skręcenia włókien lub przędzy